Oedt (Grefrath), plaats in Duitsland
meerdere plaatsen genaamd "Oedt" in Oostenrijk